Amerikai Egyesült Államok
Duchesne (Utah)
Duchesne (folyó)